Krautwaschl ist der Familienname folgender Personen:

 Sandra Krautwaschl (* 1971), österreichische Politikerin (Die Grünen)
 Wilhelm Krautwaschl (* 1963), österreichischer Diözesanbischof